Aloísio Silva Araújo é um compositor e pianista de música popular brasileira.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Nascidos em 1910
Naturais da cidade do Rio de Janeiro